Vince Spadea era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Luka Gregorc.

Donald Young ha battuto in finale Michael Russell 7–6(4), 6–1.

Teste di serie

  Kevin Kim (secondo turno)
  Michael Russell (finale)
  Jesse Levine (secondo turno, ritiro a causa di un infortunio al flessore di un'anca)
  Santiago Giraldo (secondo turno)

 Taylor Dent (secondo turno)
 Roko Karanušić (primo turno)
 Grega Žemlja (quarti di finale)
 Carlos Salamanca (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Calabasas Pro Tennis Championships 2009